Szoldatics ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Szoldatics (1820–1916), ungarischer Maler, siehe Ferenc Szoldatits
 Karl Szoldatics (1906–1950), österreichischer Fußballspieler